Nokaut: a knockout, vagyis az ökölvívásban történő kiütés írásmódja a szláv nyelvekben

Zene

 Nokaut, macedón popzenekar
 Nokaut, a Zlatni prsti 1979 és 1982 között használt neve
 Nokaut!, a Zlatni prsti 1979-es nagylemeze
 Nokaut, a Killaz Group 2002-es albuma

Irodalom

 Nokaut, Wojciech Kajder lengyel író regénye